Нижче представлений список війн, що йшли протягом VI століття.

500-ті 
 502-506 — Ірано-візантійська війна

510-ті

520-ті 
 526-532 — Ірано-війзантійська війна
 527 - 528 — Повстання Іваї в Японії

530-ті 
 533 - 534 — Вандальська війна в Північній Африці
 534 - 547 — війн проти маврів в Північній Африці
 535 - 553 — Готські війни в Італії

540-ві  
 541 - 562 — Лазичні війни між Візантією і Персією

550-ті

560-ті

570-ті 
 572 - 591 — Римо-перські війни

580-ті 
 588 — Перша Турецько-перська війна
 588 - 589 — Чень-Сайські війни в Китаї

590-ті 
 598 - 614 — Когурьо-Сайські війни в Кореї

Див. також 
 Список війн
 Список війн V століття
 VI століття
 Список війн VII століття
 Війна

Посилання 
 :en:List of wars before 1000

Війни за епохою